Jean Poirier peut faire référence à :
 Jean Poirier (1921-2009), un ethnologue français ;
 Jean Poirier (1950-), un homme politique canadien ;
 Jean Poirier  (18..-19..), un zoologiste français.